Уважение:
 Уважение — позиция одного человека по отношению к другому, признание достоинств личности.
 «Уважение» (англ. Respect) — предстоящая биографическая драма режиссёра Лисль Томми.

См. также 
 Respect